Кубок мира по скелетону 2012/2013 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 8 ноября 2012 года на трассе в американском городе Лейк-Плэсид и завершившийся 17 февраля 2013 года этапом в российском Сочи. Заезды австрийского этапа в Иглсе, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2012/13

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2013

Примечания 

2012/2013
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013